4-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 20 по 27 августа 1936 года. Победу одержал французский велогонщик Анри Гарнье.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов, общей протяженностью 1657,3 километра.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Швейцарии 1936 на FirstCycling
 
 
 
 

1936 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1936 году
Август 1936 года